AJS kan syfta på:

 AJS – ett brittiskt varumärke på fordon och radioapparater
 AJS – ursprunglig förkortning för ett arméförband i Kiruna, se Arméns jägarskola
 AJS 37 – en version av Saab 37 Viggen